Brodowo ist ein polnischer Ortsname:
 Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Brodowo (Ełk), Ort im Powiat Ełcki, bis 1938: Brodowen, 1938 bis 1945 Broden, Kreis Lyck, Ostpreußen
 Brodowo (Iłowo-Osada), Ort im Powiat Działdowski, bis 1920 Brodau, bis 1938 Brodowo, von 1938 bis 1945 Brodau, Kreis Neidenburg, Ostpreußen
 Woiwodschaft Großpolen:
 Brodowo (Środa Wielkopolska), Ort im Powiat Średzki
 Woiwodschaft Masowien:
 Brodowo (Świercze), Ort im Powiat Pułtuski 
 Woiwodschaft Podlachien:
 Brodowo (Radziłów), Ort im Powiat Grajewski

Siehe auch: Brodowo-Bąboły, Brodowo-Kuce, Brodowo-Wity